Giocasta – figura della mitologia greca, figlia di Meneceo e moglie di Laio
 Giocasta – nome proprio di persona italiano femminile
 Giocasta – satellite naturale minore del pianeta Giove